Legendă:
  - Linie adaptată transportului persoanelor cu mobilitate redusă.
  - Disponibilă, pe pagina liniei de pe situl web al C.C.F.L., o descriere audio a traseului său.
  - Linie adaptată transportului de biciclete.
 (†) Liniile desființate sunt notate cu caractere italice și marcate cu simbolul „⮾”, iar în cazul celor ale căror perioade de funcționare sunt necunoscute, cu „(desf.)”. Liniile aflate în exploatare sunt marcate cu simbolul „✅︎” și cu cratimă în dreapta anului inaugurării, acolo unde acesta este cunoscut. Liniile a căror deschidere viitoare a fost anunțată sunt marcate cu „❕︎”. (Această listă nu acoperă complet toate liniile desființate!))
 (*) Zonele:  Ajuda, Belém   Benfica, Carnide   Alvalade, Lumiar   Marvila, Olivais   Centru   Trasee circulare

Liniile Carris
Carris